Французская овчарка — порода собак. Насчитывается 14 пород французских овчарок, в том числе:
 Бриар
 Босерон